

События 
 Консулы имп. Константин (Запад) и имп. Лициний (Восток), консул Рима имп. Максенций.
 Максенций объявил Константину войну. Весна — Константин перешёл через Альпы. Он взял Сузы, разбил полководцев Максенция в Турине и Вероне и направился в Рим. Максенций выступил из Рима навстречу. 28 октября — Разгром Максенция Константином. Гибель Максенция. Два сына Максенция и его родственники казнены. Распущена преторианская гвардия.
 28 октября — Битва у Мильвийского моста: Константин I Великий победил Максенция и стал единственным Римским императором.
 В Риме построена Арка Константина.
 Лициний возобновляет гонения на христиан.
 312—313 — Епископ Александрии Ахилла.
 Китайцы вытеснили хуннов из Чанъани.
 Разгром хуннов Лю Яо табгачами.
 Ши Лэ отбил нападение Дуани и заключил с ней мир.
 Образование государства Тогон.

Скончались 
 28 октября — Максенций, римский император убит в битве.
 Мефодий Олимпийский — христианский богослов, священномученик.

См. также